Affenbrunnen oder Affen-Brunnen ist der Name verschiedener Brunnen.

 Affenbrunnen in Basel, siehe Liste der Kulturgüter in Basel/Altstadt Grossbasel
 Affen-Brunnen in Frankfurt am Main, siehe Liste von Brunnen in Frankfurt am Main#Affenbrunnen
 Affenbrunnen in Staufen, siehe Liste der Kulturgüter in Staufen
 Affenbrunnen in Wettingen, siehe Liste der Kulturgüter in Wettingen
 Affenbrunnen in Wien, siehe Liste der Kunstwerke im öffentlichen Raum in Wien/Döbling